Auto GP Sezon 2011  – drugi sezon od utworzenia serii w 2010 roku. Sezon zaczął się 14 maja podczas wyścigu na torze Monza we Włoszech, a skończył się 2 października na torze Mugello Circuit we Włoszech, choć miał się zakończyć na hiszpańskim torze Circuit Ricardo Tormo 4 września. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Kevin Ceccon, a w klasyfikacji zespołów francuski DAMS.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów  
Kalendarz na sezon 2011 został opublikowany 22 listopada 2010. Sześć z siedmiu rund towarzyszyło rundom World Touring Car Championship, oprócz rundy na torze Mugello Circuit. 8 Marca 2011, odwołano rundę na torze Marrakech, a w jej miejsce weszła runda na torze Hungaroring.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wygrana w kwalifikacjach (pole position do sobotniego wyścigu): 1 punkt
Punktacja w pierwszym wyścigu (Sobota): 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu (Niedziela): 18-13-10-8-6-4-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 1 punkt (w każdym wyścigu)

Trofeum U21

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Auto GP World Series
2011 w sportach motorowych